Carol Sutton (1933-1985) est une journaliste américaine.
 Carol Sutton (1944-2020) est une actrice américaine.